Simone Schreiber (Taubaté, 18 de julho de 1965) é uma jurista e magistrada brasileira, juíza federal da 2ª Região.

Desde 14 de junho de 2021 é a relatora da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 2ª Região

Alunos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Alunos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Juízes da Operação Lava Jato
Juristas do Rio de Janeiro
Juízes do Rio de Janeiro
Naturais de Taubaté
Judeus do Brasil